La Route nationale 92 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 92 en Algérie ;
 Route nationale 92 en Belgique ;
 Route nationale 92 en Estonie ;
 Route nationale 92 en France métropolitaine ;
 Route nationale 92 en Italie.

Voir aussi